Três É Demais é o título brasileiro dos filmes e séries de televisão:
 Full House - série de televisão do gênero comédia que estreou nos Estados Unidos em 1987;
 Rushmore - filme de comédia norte-americano de 1998;
 Two Guys and a Girl - série de televisão que estrou em 1998 nos Estados Unidos.
 Three Is a Family - filme de 1944, dirigido por Edward Ludwig

Desambiguação